Hoja de sapo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Arctium lappa; o
 el nombre común de la planta Rumex crispus.